Galeolaria tenuis är en ringmaskart som beskrevs av Ghare och Vartak 1984. Galeolaria tenuis ingår i släktet Galeolaria och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tenuis